O Inquilino Sinistro (1927), filme mudo de Alfred Hitchcock, também exibido como O Inquilino no Brasil
 O Inquilino (livro), de Roland Topor
 O Inquilino (1976), filme com Roman Polanski e Isabelle Adjani
 The Lodger (2009), filme com Alfred Molina

Desambiguação
Desambiguações de artes